Anna von Plauen ist der Name folgender Personen:

 Anna von Plauen (Quedlinburg) (vor 1435–1458), Äbtissin von Quedlinburg
 Anna von Plauen (Gernrode) (1506–1548), Äbtissin von Gernrode